Nesodon- вимерлий рід нотоунгулят родини токсодонтових, що мешкали в Південній Америці в період з пізнього олігоцену до раннього міоцену (29 — 16,3 млн років тому). Представники цього роду були досить великого розміру: важили до 554 кг і досягали 1,4 м в висоту.

Таксономія 
 
Nesodon був описаний Річардом Оуеном в 1846 році, однак лише в 1988 році палеонтолог Роберт Лін Керрол остаточно відніс рід до токсодонтових. 

Це були ранні представники родини, і як більшість токсодонтових, були ендеміками Південної Америки. Скам'янілості, що відносять до роду Nesodon відомі з кінця міоцену Аргентини і Чилі.

Будова зубів Nesodon має риси, що характерні для ссавців, що харчуються травою, однак знос емалі у N. imbricatus вказує на те, що цей вид харчувався листям. можливо доповнюючи свій раціон фруктами і корою.

Філогенія 
Наведена нижче кладограма побудована на основі досліджень, проведених Аналією Форасп'єрі і колегами (2014) і показує положення роду Nesodon серед інших токсодонтових:

Примітки

Джерела 
 
 McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. 
 
 

Нотоунгуляти
Вимерлі тварини, описані 1846
Ссавці олігоцену
Ссавці міоцену